«Antonio Beltrán» - conjunto del nombre propio Antonio y el apellido Beltrán - puede referirse a:

Personajes 
 Antonio Beltrán Casaña (1897-1960), político y militar español;
 Antonio Beltrán Lucena (1937-), poeta español;
 Antonio Beltrán Marí (1958-), escritor y profesor universitario español;
 Antonio Beltrán Martínez (1916-2006), prehistoriador y profesor universitario español (aragonés);
 Antonio Beltrán Rodríguez (1981-), jugador de rugby español;